Richard Krogmann ist der Name folgender Personen:

* Richard Krogmann (Ingenieur) (* 1923), deutscher Ingenieur 
 Richard Carl Krogmann (1859–1932), deutscher Reeder und Verbandspolitiker